Огуз, может означать:

 Огуз — представитель средневековых племён тюрок-огузов.
 Огуз — город в Азербайджане.
 Огуз — скифский курган IV века у посёлка городского типа Нижние Серогозы Нижнесерогозского района Херсонской области Украины.

Персоналии 
 Огуз-хан — легендарный герой-прародитель огузских племён.
  (род. 1958) — турецкий режиссёр и кинопродюсер.
 Огуз, Ахмет (род. 1993) — турецкий футболист, защитник клуба «Генчлербирлиги».
 Огуз, Мехмет (1949—2022) — турецкий футболист, игравший за «Галатасарай» и «Фенербахче».

См. также 
 Джеты-Огуз — живописное горное ущелье в Киргизии.
 Огуз-Наме — эпические памятники о легендарной родословной тюрков-огузов и их мифическом прародителе Огуз-кагане (Огуз-хане).
 Огуз-Оглу — название до 1948 года села в Раздольненском районе Республики Крым, центр Чернышевского сельского поселения.